Herztal steht für:

 Herztal (Oberkirch), Ortsteil der Gemeinde Oberkirch im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 ein Tal östlich von Innsbruck, durch das der Herztalbach fließt